The Best of Golec uOrkiestra – dwupłytowy album kompilacyjny zespołu Golec uOrkiestra wydany w 2013 roku.

Opis 
Album został wydany z okazji 15-lecia istnienia zespołu Golec uOrkiestra. Album zawiera 26 piosenek, w tym wszystkie kultowe w świeżych wersjach m.in. Ściernisco, Młody maj, Zwycięstwo, Góralskie tango. Posiada status złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The Best of Golec uOrkiestra w bazie Golec.pl
 

Best of Golec uOrkiestra, The
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2013